Ovocný trh je označení více veřejných prostranství a náměstí, jejichž název se obvykle váže k prodeji ovoce na jejich území:
 Ovocný trh (České Budějovice)
 Ovocný trh (Jablonec nad Nisou)
 Ovocný trh (Padova)
 Ovocný trh (Praha)
 Malinovského náměstí v Brně, do roku 1918 Ovocný trh